Шлях Ильича — название населённых пунктов на Украине:
 Шлях Ильича — до 2016 года название села Шляховое Каменско-Днепровского района  Запорожской области
 Шлях Ильича — до 2016 года название села Яблоновка Носовского района  Черниговской области

См. также 
 Путь Ильича